Сезон 2016/2017 стал 34-м для «Нью-Джерси Девилз» и 43-м в истории франшизы (включая «Канзас-Сити Скаутс» и «Колорадо Рокиз»).

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В дивизионе

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Нью-Джерси».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Нью-Джерси».

Текущий состав 
состав представлен по состоянию на 9 апреля 2017 года.

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Пришли

Ушли

Подписание контрактов

Выбор на драфте

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Нью-Джерси Девилз» 

2016/2017
НХЛ в сезоне 2016/2017